Прокофиев може да се отнася за:
 Александър Прокофиев-Северски (1894 – 1974), руско-американски инженер
 Олег Прокофиев (1928 – 1998), руски художник
 Сергей Прокофиев (1891 – 1953), руски композитор